Dziadek Mróz i szary wilk – radziecki film animowany z 1937 roku
 Dziadek Mróz i szary wilk – radziecki film animowany z 1978 roku